Julius Lippert kan syfta på bland andra:

 Julius Lippert (lärare) (1839-1909), österrikisk kulturhistoriker
 Julius Lippert (borgmästare) (1895-1956), tysk journalist och politiker